és una investigadora catalana, catedràtica del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), vicerectora de Transferència del Coneixement de la mateixa universitat des del mes de maig de 2021 i rectora també de la Universitat Pompeu Fabra d'ençà del 6 de març del 2023.

Trajectòria 
És doctora en veterinària  (especialitzada en biologia molecular i bioquímica) per laUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha cursat estudis postdoctorals com a investigadora Ramón y Cajal a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a l'Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) de Zúric.

Des de 2017 és professora catedràtica del Departament de Ciències de la Salut i la Vida a la Universitat Pompeu Fabra, en la qual imparteix classes en els graus de Biologia Humana i Enginyeria Biomèdica.

Així mateix, codirigeix el Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular, de la mateixa universitat, afiliat a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, que estudia la resposta i adaptació de les cèl·lules al seu entorn.

Pel que fa a la gestió, ha ocupat diversos càrrecs al Departament de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF i des del maig del 2021 és vicerectora de Transferència del Coneixement a la mateixa universitat.

El febrer de 2023 es va presentar a les eleccions al rectorat de la universitat. Finalment, va ser elegida per al càrrec amb un 58,2% dels vots ponderats.

Premis i reconeixements 
 premi ICREA (2012 i 2020).

Referències

Enllaços externs 
 Portal de Producció Científica de la UPF
 Google Acadèmic de Laia de Nadal Clanchet

Professors de la Universitat Pompeu Fabra
Rectors de la Universitat Pompeu Fabra
Naixements del 1972
Alumnes barcelonins de la UAB
Alumnes de l'ETH Zürich